Main Street is een generieke straatnaam voor de belangrijkste (winkel)straat in een dorp of stad in verschillende Engelstalige delen van de wereld. Main Street kan ook verwijzen naar:

 Main Street, U.S.A., een hoofdstraat in diverse Disney-parken
 Main Street (Slagharen), een themagebied midden in Attractiepark Slagharen
 Main Street (Lewis), een roman van Sinclair Lewis
 Main Street (film), een film uit 2010
 Mainstreet (nummer), een nummer van Bob Seger & The Silver Bullet Band
 MainStreet (popgroep), een Nederlandse boyband